Староварваровка — название географических объектов.

Россия 
 Староварваровка — село в Анучинском районе Приморского края.

Украина 

Староварваровка — село в Александровском районе Донецкой области.

См. также 

Староварваровка-1 
Староварваровка-2
Староварваровка-3
Староварваровка-4
Варваровка
Нововарваровка